Il singolare del torneo di tennis Zucchetti Kos Tennis Cup 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Carlos Berlocq che ha battuto in finale Jérôme Haehnel 7–6(5), 6–4.

Teste di serie 

 Félix Mantilla (primo turno)
 Potito Starace (quarti di finale)
 Jérôme Haehnel (finale)
 Alessio Di Mauro (secondo turno)

 Francesco Aldi (secondo turno)
 Michal Mertiňák (primo turno)
 Adrián García (primo turno)
 Carlos Berlocq (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Zucchetti Kos Tennis Cup 2005